Piney, commune française de l’Aube ;
 , municipalité canadienne du Manitoba ;
 Piney, census-designated place américaine située en Arkansas ;
 Piney, census-designated place américaine située en Oklahoma.